Agustín García Íñiguez (né en 1985), footballeur espagnol ;
 Diego Angulo Íñiguez (1901-1986), historien de l'art espagnol ;
 Gaspar Iñíguez (1994-), footballeur argentin ;
 Juan Sandoval Íñiguez (né en 1933), cardinal et archevêque mexicain ;
 Lope Íñiguez (c.1050-1093), second seigneur de Biscaye ;
 Pablo Íñiguez (1994-), footballeur espagnol.
Patronyme hispanique